Äskskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äskskär, Åland, Brändö, 
 Äskskär, Ingå, Nyland,

Se även
Äspskär
Askskär

Robotskapade Finlandförgreningar